Немурский договор (Немурский эдикт, Договор в Сен-Мор, ) — договор, подписанный в Немуре 7 июля 1585 года между королевой-матерью Франции Екатериной Медичи, действовавшей от имени короля, и представителями герцогов де Гиз, в том числе Карлом III Лотарингским). Екатерина после заключения договора поспешила в Сен-Мор-дез-Фоссе, где 13 июля был подписан договор между королем Генрихом III и лидерами Католической лиги, в том числе Генрихом де Гиз. На короля было оказано давление со стороны членов Католической лиги, вынудивших его подписать соглашение, которое было признано современниками как повод к возобновлению французских религиозных войн

Контекст 
10 июня 1584 года герцог Анжуйский, Франсуа Алансонский, умер. Так как король Генрих III был бездетным, законным наследником престола Франции должен был стать дальний родственник короля и лидер гугенотской партии, Генрих Наваррский. В ответ следующей весной Католическая лига взяла под свой контроль несколько городов на севере Франции. В попытке получить контроль над Лигой во главе с Гизами Генрих III объявил себя главой Лиги, что привело к его разрыву с Генрихом Наваррским.

Положения 
Договор отменил все предыдущие эдикты, лишил гугенотов всех официальных должностей и титулов и заставил короля капитулировать перед требованиями Католической Лиги. Кроме того, герцог де Гиз получил Шалон как подтверждение искренности короля. В результате вся северо-восточная часть Франции стала непосредственно контролироваться Гизами. Кроме того, Гизам обещали значительные субсидии. Генрих Гиз прямо сказал кардиналу Карлу де Бурбону, что это соглашение могло принести хаос и разруху во Францию. Тем не менее, король подписал договор в своих попытках стать лидером Католической Лиги. 18 июля он лично отправился в парламент Парижа, чтобы заставить его членов ратифицировать условия договора, что дало им силу закона.

19 июля Католическая Лига обнародовала свою версию эдикта с ещё более радикальными положениями. На основании условий соглашения были отменены все предыдущие указы, дававшие религиозные и политические привилегии гугенотам. Короче говоря, соглашение запрещало практику всех религий, кроме католицизма во Франции. «Еретикам» не было позволено претендовать на государственные должности. Все гугеноты должны были перейти в католичество или быть изгнаны из Франции.

Последствия 
Папа Сикст V одобрил Немурский договор после отлучения Генриха Наваррского и его кузена, принца Конде. Папская булла лишила Генриха Наваррского титулов и отказала ему и его кузену в праве на французский трон. Папская булла также объявляла недействительными все присяги королю Наварры со стороны его вассалов. Немурский договор и события, последовавшие за ним, привели к «Войне трех Генрихов» — заключительному этапу французских религиозных войн.

Примечания 

События 7 июля
1585 год
Законодательство о религии
Свобода совести
Реформация во Франции
История кальвинизма
Французские королевские эдикты